Airoldi est un patronyme italien notamment porté par :
  (1729-1817), archevêque catholique italien, auteur d'ouvrages sur la Sicile ; 
  (1942-1999), syndicaliste italien ; 
 Carlo Airoldi (1869-1929), marathonien italien ; 
  (1774-1858), naturaliste et homme politique italien ; 
  (née en 1959), actrice, cabarettiste et chanteuse italienne ; 
  (né en 1923), bobeur italien ; 
  (1861-1913), journaliste et créateur d'énigmes italien ; 
 Julien Airoldi (1900-1974), personnalité du Parti communiste français ; 
 Marco Airoldi (1900-1937), botaniste italien ; 
  (né en 1970), acteur, auteur et réalisateur brésilien.

Étymologie 
Répandu dans le nord de l'Italie, principalement en Lombardie et dans le Piémont, Airoldi est un nom de famille dérivé d'Airoldo, contraction du prénom médiéval italien Ariovaldo (variantes : Arivaldo, Arioaldo, Arioldo, etc.), lui-même dérivé de l'anthroponyme lombard Hariwald, qui fut notamment porté au  par un roi lombard d'Italie.

Variantes 
Airaldi, Airoldo, Arioldi, Arioldo, Araldo, Airaudi, Airaudo.

Notes et références